Мой:

 Мой (река) — река в графстве Слайго, Республика Ирландия.
 Мой (деревня) — деревня в графстве Тирон, Северная Ирландия.
 Мой (Норвегия) — город в Норвегии, в провинции Ругаланн.
 Мой (Хайленд) — шотландская деревня около озера Лох Мой.
 Мой (фильм) — российский фильм 2009 года.
 Мой — разрушенный шотландский замок, который расположен недалеко от поселения Локбуи, на острове Малл, Шотландия.
 Мой (песня) — песня украинской певицы Светланы Лободы 2020 года.